Гиомар:

 Гиомар I — виконт Леона.
 Гиомар II — виконт Леона.
 Гиомар III — виконт Леона c 1168
 Гиомар IV — виконт Леона c 1179
 Гиомар V — виконт Леона.
 Гиомар, Жюльен (1928—2010) — французский актёр театра и кино.